AMVJ (basketbal), een Nederlandse basketbalclub uit Amsterdam
 Rotterdam Basketbal College, in 1954 opgericht als AMVJ Rotterdam
 AMVJ (hockey), een Nederlandse hockeyclub
 AMVJ (voetbal), een Nederlandse voetbalclub
 AMVJ (volleybal), een Nederlandse volleybalclub
 Golfvereniging A.M.V.J., een Nederlandse golfclub
 de Algemene Maatschappij voor Jongeren, de organisatie waaruit alle bovenstaande clubs zijn voortgekomen